Швайківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Швайківська сільська рада — орган місцевого самоврядування Швайківської сільської територіальної громади, Житомирська область, Бердичівський район
 Швайківська сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район